Модслі () — британське прізвище.

Відомі носії:
 Генрі Модслі (1771 — 1831) — британський коваль та механік, розробник верстатів та інструментів.
 Генрі Модслі (1835 — 1918) — британський психіатр і філософ.
 Елджернон Модслі (1873 — 1948) — британський яхтсмен, чемпіон Олімпійських ігор.

Англійські прізвища